Deconstructed – album dei Bush del 1997
Deconstructed – EP di Kesha del 2012